Aloÿs Fornerod (1890-1965), compositeur, pédagogue, directeur de formations musicales et musicien vaudois
 Claude Fornerod (1913-2008), écrivain et poète vaudois
 Constant Fornerod (1819-1899), homme politique suisse membre du parti radical-démocratique